Liège-Bastogne-Liège 1980 var den 66. udgave af cykelløbet Liège-Bastogne-Liège og blev arrangeret 24. april 1980. Løbet blev vundet af Bernard Hinault, efterfulgt af Hennie Kuiper og Ronny Claes.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1980
Cykelløb i 1980